Il doppio  dell'All Japan Indoor Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Purav Raja e Divij Sharan hanno battuto in finale Chris Guccione e Matt Reid 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Purav Raja /  Divij Sharan (campioni)
  Chris Guccione /  Matt Reid (finale)

  Artem Sitak /  Jose Statham (quarti di finale) 
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

All Japan Indoor Tennis Championships 2013
ATP Challenger Tour 2013